Taubensee 

ist der Name von Seen in Oberbayern und Tirol:

 Taubensee (Kössen/Unterwössen), Österreich/Deutschland
 Taubensee (Obing), Deutschland
 Taubensee (Ramsauer Ache), Deutschland
 Taubensee (Ruhpolding), Deutschland

ist der Name einer Gnotschaft im Berchtesgadener Land: 
 Taubensee (Ramsau), Deutschland

Taubensee ist der Familienname folgender Personen:
 Klaus Taubensee (* 1936), deutscher Bundesgrenzschutzbeamter, Verwaltungsbeamter und ehrenamtlicher Mitarbeiter in der freien Bonner Kinder- und Jugendhilfe